Il doppio del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alejandro Hernández e Mariano Sánchez che hanno battuto in finale Bernardo Martínez e Gouichi Motomura 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Edwin Kempes /  Rogier Wassen (quarti di finale)
 Adriano Ferreira /  Óscar Ortiz (primo turno)

 Tomáš Cibulec /  Petr Pála (primo turno)
 Bernardo Martínez /  Gouichi Motomura (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 1998